Филисово — название населённых пунктов в России:

 Филисово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Филисово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Филисово — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Филисово — село в Родниковском районе Ивановской области.
 Филисово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Филисово — деревня в городском поселении Шатура Шатурского района Московской области.
 Филисово — деревня в сельском поселении Пышлицкое Шатурского района Московской области.
 Филисово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Филисово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.